Bella Cup 2010 – tenisowy turniej ITF kategorii ITF Women’s Circuit w sezonie 2010 z cyklu Bella Cup rozgrywany w dniach 28 czerwca–4 lipca 2010 roku w Toruniu na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 25 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia 
 

2010 w polskim sporcie
2010 w tenisie ziemnym
2010